Маркам има више значења:
 Маркам (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Маркам (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Маркам (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Маркам (Онтарио), је градић у Канади у покрајини Онтарио

Особе 
 Хенри Маркам
 Клеменс Маркам